Sormani ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Sormani (* 1939), brasilianisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Leonardo Sormani (16. Jahrhundert), italienischer Bildhauer
 Paul Sormani (1817–1877), französischer Kunsttischler
 Pier Marino Sormani († 1702), italienischer römisch-katholischer Bischof